Павел Успенский:
 Успенский, Павел Дмитриевич (1888—1938) — иерей Русской православной церкви, священномученик, расстрелян на Бутовском полигоне.
 Успенский, Павел Константинович (1882—1941) — русский педагог.
 Успенский, Павел Никитич (1874—1938) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Примечания